Il singolare maschile  del torneo di tennis Sydney International 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Patrick McEnroe che ha battuto in finale Richard Fromberg 6–2, 7–6 (7–4).

Teste di serie 

 Marc Rosset (primo turno)
 Andrij Medvedjev (secondo turno)
 Thomas Muster (primo turno)
 Richard Krajicek (quarti di finale)

 Petr Korda (primo turno)
 Jacco Eltingh (primo turno)
 Andrea Gaudenzi (semifinali)
 Karel Nováček (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sydney International 1995
ATP Tour 1995